Bailan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bailan (ort), Västra Visayas, Province of Capiz,

Kina 

 Bailan (socken), Guangxi, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar